Цикл саг про Вельсунґів — це серія легенд в скандинавській міфології, вперше записаних у середньовічній Ісландії. Оригінальні ісландські легенди було рясно доповнено рідним скандинавським фольклором, включно з переказами про Гельґі, Вбивцю Гундінга, який, своєю чергою, початково відносився до іншої традиції — до переказів про Ільвінґів. Міфологічний матеріал цього циклу охоплює Сагу про Вельсунґів, легенди про Викуп за Отра тощо.

Цикл саг про Вельсунґів частково засновано на тій самій тематиці, що й середньоверхньонімецька епічна поема Пісня про Нібелунгів.

Див. також 
 Вельсунги

Джерела 
 Ronald Finch, The Saga of the Volsungs (1965)
 W. Faraday, The Edda Vol II (2014)
 E. Sykes/A. Kendall, Who's Who in Non-Classical Mythology (2014)
 Theodore Andersson, The Legend of Brynhild (1980)

Пісня про Нібелунгів
Германо-скандинавська міфологія